Congo River (schip, 2011), een sleephopperzuiger van DEME
 Congo River (2005), een film van Thierry Michel
 Kongo (rivier), een rivier van Afrika